Фабио Бруно (; род. 15 декабря 1960, Чивитанова-Марке) — итальянский шахматист, международный мастер (2005).

Чемпион Италии (2004). В составе сборной Италии участник 15-го командного чемпионата Европы (2005) в Гётеборге.

Таблица результатов

Ссылки 

 

Шахматисты Италии